Caca – nome comune del Nestor meridionalis
 Caca – personaggio mitologico, sorella del gigante Caco e figlia di Vulcano
 Cacá – calciatore brasiliano
 Cacá – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Caca Bonita – EP dei Papa Roach del 1995
 Fatmir Çaça – calciatore albanese